Thuis is een Vlaamse soap die sinds 1995 elke werkdag wordt uitgezonden op de Vlaamse televisiezender Eén.

Geschiedenis 
De serie werd bedacht door Luc Beerten (bedenker van F.C. De Kampioenen), Jan Matterne (bedenker van Het Pleintje), Winnie Enghien en Paul Schellekens, en ging van start op 23 december 1995 op de toenmalige televisiezender TV1, met 810.000 kijkers. De eerste maanden haalde Thuis gemiddeld 300.000 kijkers. Na een aantal jaren groeide de serie uit tot een van de best bekeken televisieseries van Vlaanderen. Het is dan ook na Familie, de soapserie op de concurrerende televisiezender VTM, de langst draaiende soap in Vlaanderen en trekt gemiddeld een miljoen kijkers.

Van de oorspronkelijke acteurs zijn alleen de volgende overgebleven:
 Pol Goossen als Frank Bomans
 Annick Segal als Rosa Verbeeck
 Leah Thys als Marianne Bastiaens
 Marleen Merckx als Simonne Backx

Op 23 maart 2001 werd de duizendste aflevering gevierd met een spannende aflevering, een Thuis-party en een Meet & Greet. Op vrijdag 28 april 2006 werd de 2000ste aflevering van Thuis uitgezonden. In deze aflevering doken Nicole en Hugo op.

In 2007-2008 werd er een grondige vernieuwing doorgevoerd in Thuis. Zowat een vijfde van de toenmalige acteurs werd ontslagen uit de serie. Op 26 december 2008 werd de 2500ste aflevering uitgezonden. Deze speciale gebeurtenis werd gevierd met een dubbelaflevering. In het seizoen van 2008-2009 werden een hoop families herenigd. Er kwamen een aantal personages terug in de serie zoals Peggy (Sally-Jane Van Horenbeeck), Bianca (Merel De Vilder Robier) en tijdelijk ook het personage Claire (Chris Thys). Maar dat seizoen verdwenen er ook een aantal grote personages zoals Martine, Eric, Sam en Dorien.

In december 2008 startte het personage Ellie Vranken, gespeeld door Tine Deboosere een blog over Thuis. Ellie plaatst er foto's en audiofragmenten op. De blog kwam af en toe met een primeur voor de verhaallijn van Thuis. Op 29 mei 2011 stopte Ellie met haar blog.

In september 2009 kwam Braam Verreth de vaste ploeg acteurs versterken, hij nam het stokje over van Josip Koninckx voor de rol van Franky Bomans. Hier waren twee oorzaken voor: ten eerste kon Josip Koninckx door de wet van de Kinderarbeid niet vaker de rol op zich nemen. Ook wilden de schrijvers nieuwe verhaallijnen ontwikkelen rond het personage. Eind 2009 dook ook Bram (Bert Verbeke) voor het eerst op in Thuis. In de laatste aflevering van het 15e seizoen verliet Vanya Wellens (Femke) tijdelijk de serie vanwege haar zwangerschap. Na haar zwangerschapsverlof kwam ze in februari 2011 terug. Eind december 2010 verdween Steph Goossens (Cois) definitief uit Thuis; hij ging werken voor de televisiezender VT4.

De acteurs van Thuis werken ook al mee aan verschillende projecten. Elk jaar werken enkelen mee aan de show Kom Op Tegen Kanker. Ook streden de Thuis-acteurs tegen de Familieacteurs in een motorwedstrijd. Ze zongen in 2010 ook samen met enkele acteurs uit F.C. De Kampioenen Happy New Year in Peter Live.

Thuis werkt ook mee aan het diversiteitsproject van Eén. Enkele jaren geleden namen ze de beslissing om Ann lesbisch te laten worden. Ook in 2011 vindt er een belangrijke plotwending plaats: Franky, de zoon van Frank en Simonne, ontdekt dat hij homo is. Later kwam hij erachter dat hij zich vrouw voelde en van geslacht wou veranderen. Sinds 2016 gaat hij officieel als vrouw met de naam Kaat door het leven.

Op 27 mei 2011 werd de 3000e aflevering uitgezonden. Dit werd een extra lange en feestelijke aflevering en tevens het einde van seizoen 16. Er werd een wedstrijd georganiseerd waarbij de winnaar eenmalig het programma mocht aankondigen. Er werd ook een boek met achtergrondinformatie uitgegeven en er is een gezelschapsspel ontwikkeld. Tevens is dit de laatste aflevering waarin de rol van Franky Bomans wordt gespeeld door Braam Verreth. Vanaf aflevering 3001 werd deze rol overgenomen door Jef Hoogmartens. En sinds aflevering 3923 wordt deze vertolkt door een vrouw, meer bepaald Leen Dendievel.

Titelsong 
Isabelle A zong in 1995 de allereerste titelsong. Van 1996 tot 1999 werd de versie gebruikt van Karen Moeremans, dochter van Thuis-acteurs Janine Bischops en Walter Moeremans. Van 2000 tot 2005 zongen Gene Thomas en Wendy Bellens het Thuis-liedje, daarna kwamen William Reven en Chantal Kashala. In september 2007 kwam er een nieuw lied: Nergens beter dan thuis, ingezongen door Peter Evrard en Sofie Van Moll. Voor het 15de seizoen werd er opnieuw een nieuwe titelsong gemaakt, waarin de acteurs afzonderlijk werden voorgesteld. Het lied Nergens beter dan Thuis werd hierbij ingekort. Dit lied werd tot in januari 2014 gebruikt. Vanaf aflevering 3501 (20 januari 2014) was er dus een nieuwe leader te zien. Ook het liedje werd vernieuwd: Je bent thuis, geschreven door Roel De Meulemeester en Guy Balbaert en ingezongen door Sonny Vande Putte en Stefanie De Meulemeester. Vanaf het 25ste seizoen van de serie wordt de huidige titelsong gebruikt. Deze werd geschreven door Miguel Wiels en Niels Destadsbader en ingezongen door Raf Van Brussel.

Locaties 
Veelgebruikte locaties in de serie zijn:
Evenementenbureau De Withoeve, verblijfplaats van Femke, Nancy, Britney en Dieter.
De wijnshop "Stevenson" uitgebaat door Kobe en Rosa. Dit is een aangrenzend gebouw aan de Withoeve en eigendom van Peter en Femke.
De werkvloer en bureau van ACE uitgebaat door Adil, Christine en Waldek. Hier werken Adil, Joren, Thilly en Eddy.
De woning van Sam, Tim, Joren en Hannah. (Het vroegere herenhuis van Marianne). Ook Frank en Simonne hebben er een appartement. (Het vroegere dokterskabinet).
Het advocatenkantoor van Tom. Peter en Dries werken hier.
Het kantoor van Boowie, het bedrijf van Lowie en Bob.
Het café Bar Madam. Uitgebaat door Sam. Angèle, Simonne en Ilias werken er ook.
Het huis van Karin. Tom, en Robin wonen er. Marianne kreeg ook de toestemming na het overlijden van Leo er te mogen verblijven. 
Het huis van Lowie. Ook Bob, Tamara en Leo hebben hier een appartement. Andere bewoners zijn Dries, Paulien en Niels. 
Het appartement van Waldek. Rosa verblijft hier ook. 
De ziekenhuiskamer.
De gevangenis.
De dreef (van Ternat).
De wijngaard van Stevenson.
De gangen van de hogeschool. Karin geeft hier les. Stefaan is hier decaan. 

De binnenopnames vinden plaats in studio Manhattan in Wilsele en de buitenopnames op verschillende locaties in Vlaams-Brabant (onder andere in Ternat, Asse, Dilbeek) en Ninove. De buitenscènes in de Withoeve worden gedraaid in hoeve Celongaet in Huldenberg.

Personages 

Dit zijn de personages die anno 2023 deel uitmaken van Thuis met de huidige acteurs die deze personages vertolken.

Oorspronkelijke acteurs 
Dit zijn de oorspronkelijke acteurs van 1995.

Huidige families in Thuis

Er zijn nog andere personages binnen de hieronder vermelde families maar deze zijn in de loop der jaren uit de serie verdwenen. Door verschillende aparte verhoudingen lopen enkele families door elkaar. Huidige personages zijn vetgedrukt. Verdwenen en onzichtbare personages zijn cursief gedrukt.

Familie Bomans

  

Familie Bastiaens

Familie Verbeeck

Familie De Grote

Familie Cremers
Tim, Sam, Joren en Hannah
Familie Van Santen
Judith, Stan, Emma, Tom, † Kurt en Thilly
Familie Baert-Lambrechts
Karin, † Steven en † Kobe
Familie Sleeckx
Bob, Tamara en Leo
Familie Amrani
Harry, Zihame en Nora
Familie Le Grand
Stefaan, Niels en Silke

Vroegere families in thuis

Familie Van Capelle
Julia, Katrien, Pierre, † Paulien
Familie Doumbia-Fierens
 Charité, Joseph, Renzo, Dylan, Wendy, Adam
 Familie Magiels
 Mayra, David
 Familie Meskens
 Twan, Nuria en Magaly
 Familie Vercammen
 † Leontien, † Robert, Gaston
 Familie Moeyaerts
 Harry, † Ingrid, Clio en Kristien
 Familie Verbist
 † Fernand, Linda, Kristoff, Joeri, Eva, Sabine, Nand, Dirk, Lotte
Familie Vertongen
† Leo, Dominique, Nina en Yasmine
 Familie Reimers
 † Mathilde, † Robert, † Jan, † Maarten
 Familie Vinck
 † Pierre, † Valerie, Isabelle
 Familie Van Sevenant
 † Veronique, Werner, Julie, Eva
 Familie Bastiaens (Eric)
 Eric, Martine, Sam, † Sofie, Michael, Dorien
 Familie Fawzi
 † Mo, † Bianca, Aisha, Youssef, Jenny
 Familie Courtois
 Lynn, Ivo
 Familie Blomaert
 Jana, Tibo, Ellen
 Familie Smeekens
 † Geert, † Sandrine, † Odette
 Familie Schepers
 Bram, † Herman
 Familie Vervust
 Leon, Jean-Paul, Agnes, Elke

Geboorten

Huwelijken en scheidingen

Afleveringen
Onderstaande tabel toont de uitgezonden afleveringen.

Boeken 
De boeken draaien meestal rond één verhaallijn uit de serie. Deze wordt verder uit de doeken gedaan, en er wordt informatie vrijgegeven die in de televisieserie (nog) niet aan bod was gekomen. Zeker de verhaallijnen van de boeken Doodgezwegen en (On)gewenst zijn nauw verweven met de serie.

Zomerlieven: oktober 2003
De jaren van verstand: april 2004
Nergens beter dan thuis: 2011
Doodgezwegen: oktober 2014
(On)gewenst: april 2015
Herboren: februari 2016
Losgebroken: oktober 2016
Afgewezen: mei 2017
Onuitgesproken: juni 2018
Ontspoord: juni 2019
Uitgeklaard: december 2019
Opgedoken: september 2020
Thuis 25: december 2020
Thilly, mijn leven, één groot avontuur: mei 2021
Femke, mijn verhaal, vechten voor geluk: oktober 2021
Marianne, mijn verhaal, een leven vol passie: mei 2022

Spin-offs 
Op 16 april 2018 werd de eerste spin-off van Thuis gelanceerd: Secrets. De serie draaide rond een skireis van Emma Van Damme en haar klasgenoten en de dramatische gevolgen die er zich afspeelden. In juni 2022 volgde een tweede spin-off: Tim undercover. De serie toont het videodagboek van hoofdinspecteur Tim Cremers tijdens zijn undercoveroperatie bij crimineel Chris Geerinckx.

Thuisreis 
Jaarlijks in de maand september of oktober wordt een reis naar het buitenland met enkele acteurs en actrices georganiseerd.

Thuisdag 
Sinds de beginjaren vindt er ook een Thuisdag plaats. Het is een dag waarop de kijker kennis kan maken met de Thuis-acteurs en waarop een barbecue en talloze muzikale optredens worden gehouden.

Locaties

Foto's

Dvd's 
De eerste twee seizoenen werden in 2005 integraal op dvd uitgebracht.

Monopoly 
Thuis was de eerste Vlaamse tv-soap die zijn eigen officiële uitgave van Monopoly kreeg in november 2021.

Personage- en acteurwissels 
Enkele acteurs werden verschillende keren ingezet in Thuis.
 Zo speelde Wim Stevens (die momenteel de rol van Tom De Decker vertolkt) eerder al Vic Lindbergh, die als privédetective werd ingehuurd door Leontien Vercammen maar eigenlijk onder één hoedje speelde met Isabelle Vinck en om het leven kwam in de caravan van Luc Bomans.
 Katrien De Ruysscher speelde in 2006 Nele, die in dezelfde instelling als Sofie Bastiaens afkickte van een drugsverslaving waar de twee uiteindelijk goed bevriend raakten. Momenteel speelt ze echter Judith Van Santen, arts in de dokterspraktijk en moeder van Stan en Emma.
 Camilia Blereau, die Hélène Van Damme-Symons vertolkte, dook eerder al op als Madeleine Rousseau, om de begrafenis van haar zus, Florke, bij te wonen.
 Gert Lahousse werd als Neil Feyaerts gedood door Jenny Verbeeck nadat hij Bianca Bomans had verkracht in 1996, maar keerde in 2008 terug als Rudi De Moor, de dealer van Sofie Bastiaens.
 Hugues Hausman speelde tijdens seizoen 2 een gastrol als rijkswachter Didier Mercier. Later dook hij enkele keren op als misdadiger Roy Steurs.
 In de speciale 1000ste aflevering maakte Liesbeth Adriaenssens haar Thuis-debuut als Lotte Van Baelen en vluchtte ze samen met Linda Verbist naar Zuid-Afrika. Later werd ze echter ingezet om de rol van Maaike Mertens te vertolken, een studente die in de loft logeerde en een oogje had laten vallen op Eric Bastiaens.
 Tijdens seizoen 19 maakte Katrien Vandendries haar Thuis-rentrée als Lena Blondeel, de moeder van Olivia en vriendin van Jens. Tijdens de eerste drie seizoenen vertolkte zij reeds Carolien Jacobs.
 Luk De Koninck vertolkte in seizoen 1 Mark Van den Bakker, een jeugdlief van Rosa dat ervan verdacht werd de vader van Peggy te zijn. Tijdens seizoen 20 maakte hij zijn wederoptreden als William Degreef, een nieuwe liefde voor Marianne.
 Wouter Van Lierde speelde tijdens seizoen 5 een drugsdealer die werd gedood door Jean-Pierre. Tijdens seizoen 20 dook hij opnieuw op als Thomas Smith, een privédetective.
 Tijdens seizoen 2 speelde Eddy Vereycken de advocaat van Robert en Leontien Vercammen tijdens de rechtszaak tegen Frank Bomans. Later was hij ook enkele seizoenen te zien als commissaris Wildiers.
 Anke Helsen speelde tijdens seizoen 2 de rechter tijdens de rechtszaak tussen de Vercammens en Frank Bomans. Ruim negentien jaar later maakte ze opnieuw haar opwachting als Kathleen De Belder, de moeder van Jens en Stijn.
 Robert de la Haye vertolkte tijdens 2011 en 2012 Axel Verstraeten. Tijdens seizoen 21 dook hij echter op als de huisbaas van Charité.
 Wim Van de Velde speelde tijdens 2006 Tony, een gangster waar Renzo voor werkte en die ook Sofie tot escorte-werk dwong. Tien jaar later keerde hij terug in de serie als Ruben Huisman, een psychiater die zich uiteindelijk in het dorp vestigde.
 Ben Van Ostade vertolkte tijdens seizoen 14 meester Van Roosbroeck, die Eric Bastiaens verdedigde tijdens de rechtszaak rond de dood van Mike. In 2017 dook hij op als Steven Lambrechts, een cliënt van Tom en Karin.
 Lauren Müller vertolkte in 2008 de rol van Hanne Goris, het liefje van Franky Bomans, terwijl ze sinds 2017 de rol van Thilly Van Santen op zich neemt, die de zus is van Judith Van Santen.
Kristof Verhassel was tijdens 2006 in Thuis te zien als Wim Daniëls, inspecteur van de drugsbrigade. Hij maakte tijdens seizoen 25 een nieuwe intrede als de drugsverslaafde Jasper Berens.

Sommige acteurs speelden zelfs driemaal mee in Thuis:
 Jos Van Geel vertolkte in seizoen 1 meneer Dedonder, de vakbondsmandataris. Later keerde hij terug als collega van Martine Lefever, die eveneens op de directeurspositie in de school aasde. Ten slotte speelde hij ook de rol van Pierre Snackaert, ex van Julia en vader van hun dochters Katrien en Paulien.
 Ook Annemarie Picard werd al driemaal ingezet. Tijdens seizoen 1 speelde ze Agnes Vervust-Raemaekers, de moeder van een vriendin van Peggy. Later vertolkte ze een advocate tijdens het proces tussen Luc en Simonne. Tijdens seizoen 18 dook ze opnieuw op. Ditmaal als Martha, de buurvrouw van Eddy en Nancy.

Pol Goossen speelt al sinds het begin Frank Bomans en speelde tijdens seizoen 11 ook diens dubbelganger Manfred Stein.

Er zijn ook enkele personages die door meerdere acteurs gespeeld werden. Naast Tom De Decker, Franky Bomans, Stan Van Damme en de jonge kinderen uit de soap is ook het personage Ivo Courtois door twee verschillende acteurs vertolkt. In seizoen 17 was in twee afleveringen Geert Dauwe de acteur van dienst. Toen het personage een belangrijkere rol kreeg later dat seizoen, opteerde men voor Leslie De Gruyter.

Externe links 
 Officiële website